Pojem srostlice vyjadřuje srůst dvou různých objektů, tedy, něco je fakticky nebo zdánlivě vzájemně neoddělitelně propojeno,
existují i další významy tohoto slova:

v mineralogii
srostlice (mineralogie) – vzájemný srůst dvou krystalů téhož minerálu

v biologii
srostlice (Syngamus) – rod hlístic z řádu měchovců 

v lékařství
srostlice (zubní lékařství) – srůst dvou zubů
srostlice (porodnictví) – spojená dvojčata, siamská dvojčata

ve fotografii
nežádoucí situace, kdy se dva objekty zobrazené na fotografii vzájemně překrývají